Sangha kan syfta på:
 Sangha (buddhism) ‒ ett begrepp inom buddhismen

Geografi

 Sangha (flod) ‒ en flod i centrala Afrika
 Sangha Trinational ‒ ett regnskogsområde i gränsområdet mellan de tre länderna Centralafrikanska republiken, Kamerun och Kongo-Brazzaville

Centralafrikanska republiken 

 Sangha-Mbaéré – en prefektur som tidigare hette Sangha,

Kongo-Brazzaville 

 Sangha (departement),